Мартынов, Валерий:
 Мартынов, Валерий Васильевич (1936—1992) — советский военачальник, генерал-полковник.
 Мартынов, Валерий Владимирович (род. 1957) — советский и российский оператор и режиссёр.
 Мартынов, Валерий Фёдорович (1946—1986) — завербованный подполковник разведки, расстрелян.
 Мартынов, Валерий Юрьевич (род. 1954) — советский и российский футболист.